Rafał Ryszczuk (ur. 23 maja 1977 w Prabutach) – polski nauczyciel i samorządowiec, od 2014 burmistrz Kisielic.

Życiorys 
Ukończył technikum budowlane w Kwidzynie, a następnie filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz historię w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W latach 2002–2014 uczył języka polskiego i historii w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach. W latach 2010–2014 zasiadał w radzie miejskiej w Kisielicach. W wyborach samorządowych w 2014, zdobywając 52,86% głosów w pierwszej turze wygrał z dotychczasowym burmistrzem Tomaszem Koprowiakiem, który pełnił funkcję włodarza przez wcześniejsze 24 lata. W wyborach w 2018 uzyskał reelekcję, zdobywając w pierwszej turze 82,76% głosów. W grudniu 2022 został przewodniczącym regionu warmińsko-mazurskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Życie prywatne 
Żonaty z Haliną, ma dwie córki.

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Ludzie urodzeni w Prabutach
Ludzie związani z Kisielicami
Ludzie związani z Kwidzynem
Politycy Polski 2050
Polscy burmistrzowie
Polscy nauczyciele historii
Polscy nauczyciele języka polskiego
Polscy radni rad gmin
Urodzeni w 1977